Esistono più comuni francesi con questo nome:

 Rosières – Ardèche
 Rosières – Alta Loira
 Rosières – Oise
 Rosières – Tarn
Inoltre:
 Rosières-aux-Salines (Meurthe e Mosella)
 Rosières-en-Haye (Meurthe e Mosella)
 Rosières-en-Santerre (Somme)
 Rosières-près-Troyes (Aube)
 Rosières-sur-Barbèche (Doubs)